Ярослав Боучек (, 1876, Вовковиї — після 1938, Соловецькі острови) — вчитель, директор Київської чеської школи, жертва сталінського терору.
 Ярослав Боучек (, 13 грудня 1912, Черношице — 10 жовтня 1987, Прага) — чехословацький футболіст, що грав на позиції півзахисника.